Raa Raa – mały, hałaśliwy lew (ang. Raa Raa the Noisy Lion, 2011) – brytyjski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 29 października 2011 roku na kanale MiniMini (od 7 czerwca 2012 r. emisja z tłumaczem migowym - był to pierwszy serial z tłumaczem migowym na tym kanale). Wyprodukowany przez Chapman Entertainment. Serial powstał przy współpracy ze specjalistami od logopedii dziecięcej.

Fabuła 
Raa Raa to młody i towarzyski lew, który mieszka w dżungli wraz ze swoimi przyjaciółmi – małpką (Uuu Uuu), krokodylem (Krokuś), żyrafą (Rafcia), słoniem (Trąbuś) oraz zebrą (Zebcia). Uwielbia przygody i chociaż jest najmniejszy spośród przyjaciół jest z nich wszystkich najgłośniejszy.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie kanału MiniMini – Studio Sonica
Reżyseria: Miriam Aleksandrowicz
Dialogi: Joanna Krejzler
Dźwięk i montaż: Maciej Sapiński
Kierownictwo muzyczne: Marek Krejzler
Kierownictwo produkcji: Dorota Furtak
Wystąpili:
 Maciej Falana
 Iwo Fajlhauer
 Jan Rotowski
 Julia Kornacka
 Matylda Kaczmarska
 Justyna Bojczuk
 oraz Agnieszka Fajlhauer

Lektor: Agnieszka Fajlhauer

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012

en:Raa Raa the Noisy Lion